Danijel (Zadar, 13. stoljeće  hrvatski graditelj).

Zadarski franjevački graditelj. Početkom 14. stoljeća radio je na gradnji dubrovačkog franjevačkog samostana.

Literatura 
 Cvito Fisković- Zadarski srednjovječni majstori, MH, Split, 1959.

Arhitekti i graditelji u Hrvatskoj